Алекно — фамилия:

 Алекно, Владимир Романович (род. 1966) — российский волейболист и тренер
 Алекно, Лоран Владимирович (род. 1996) — российский волейболист, сын В. Р. Алекно